Kielmannsegge ist der Familienname von 

 Alexander Graf von Kielmannsegge (1833–1914), österreichischer Admiral
 Auguste Charlotte von Kielmannsegge (1777–1863), deutsche Agentin Napoléons
 Carl Rudolph August von Kielmannsegge (1731–1810), deutscher Minister, Kammerpräsident, Rat und Autor

Siehe auch:
 Kielmannsegg